Il LEN Trophy, noto in Italia come Coppa LEN, è la seconda competizione pallanuotistica europea femminile per club per importanza, seconda alla LEN Euro League Women. Il torneo si svolge dalla stagione 1999-2000, anno della sua prima edizione.

Albo d'oro

Edizioni vinte per club

Edizioni vinte per nazione

Collegamenti esterni 
 

LEN Trophy femminile